Во́ткинск — железнодорожная станция Ижевского региона Горьковской железной дороги, расположена в городе Воткинске Удмуртской республики. Является конечной на линии Ижевск — Воткинск. На станции находится основной железнодорожный вокзал города.

История 
Станция открыта в 1919 году, как вся линия Ижевск — Воткинск.

Движение поездов 
По состоянию на 2013 год по станции осуществляется два ежедневных сообщения до Ижевска. Поездка составляет ~1 час 43 минуты. 

Пригородное сообщение

Примечания

Ссылки 
 

Железнодорожные станции и платформы Удмуртии
Здания и сооружения Воткинска